Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Landtags von Schleswig-Holstein der 12. Wahlperiode (31. Mai 1988 bis 5. Mai 1992).

Präsidium 
 Präsidentin: Lianne Paulina-Mürl (SPD)
 Erster Vizepräsident: Eberhard Dall’Asta (CDU)
 Zweiter Vizepräsident: Alfred Schulz (SPD)

Zusammensetzung 

Der Landtag setzte sich nach der Wahl vom 8. Mai 1988 wie folgt zusammen:
 SPD: 46 Sitze
 CDU: 27 Sitze
 SSW: 1 Sitz

Fraktionsvorsitzende 

 SPD-Landtagsfraktion Gert Börnsen
 CDU-Landtagsfraktion Heiko Hoffmann  bis 6. Februar 1991  Klaus Kribben  seit 7. Februar 1991

Abgeordnete 

Mitglieder, 12. Wahlperiode
 14